2 miejscowości w Polsce: 
 Pomocnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek 
 Pomocnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica